Stivale – calzatura
 Stivale – bicchiere da birra
 Stivale – soprannome della penisola italiana
 Lo Stivale – periodico maltese in lingua italiana